«Таджикфи́льм» () — таджикская киностудия художественных, документальных и анимационных фильмов. Основана в 1930 году.

История 
В 1930 году Высший Совет народного хозяйства присвоил маленькой кинолаборатории новое наименование «Таджиккино». Изначально производила хроникально-документальные фильмы, а затем, с 1932 года — художественные. С 1935 года начала выпускать фильмы со звуком. С 1938 по 1961 годы носила название Сталинабадская студия художественных фильмов, а с 1961 года — киностудия «Таджикфильм».

В 1941—1943 годах временно объединилась с Московской киностудией «Союздетфильм».

После отъезда эвакуированных в первые послевоенные годы студия не снимала ни одного художественного фильма

На киностудии в разные времена снимались такие фильмы, как «Гляди веселей», «Смерть ростовщика», «Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухраб», «Звезда в ночи», «Сказание о Сиявуше», «Ниссо», «Телохранитель», «В талом снеге звон ручья», «Семейные тайны», «Говорящий родник», «Юности первое утро», «Дополнительный прибывает на второй путь», «Встреча у старой мечети» и другие.

С 1993 года на киностудии не было снято ни одного фильма из-за отсутствия финансирования. Сотрудники киностудии выживали за счёт небольших международных заказов на видеофильмы и видеоролики. В 2005 году «Таджикфильм» приступил к съемкам масштабной эпопеи «Шамсиддин Шохин» — о жизни таджикского классика.

Список фильмов 
 1932 — Почётное право (режиссёр К. Ярматов)
 1932 — Когда умирают Эмиры (Режиссёр Л. Печёрина, операторы Л. Сазанов и А. Левингтон)
 1934 — Эмигрант (режиссёр К. Ярматов)
 1935 — Живой Бог (режиссёр М. Вернер)
 1937 — Советский Таджикистан (режиссёр Н. Досталь, оператор И. Барамыков)
 1946 — Таджикистан, фильм (режиссёр Б. Кимягаров) — первая награда, бронзовая медаль и почётная грамота на МКФ в Венеции
  — Дохунда (режиссёр Б. Кимягаров)
 1957 — Я встретил девушку (режиссёр Р. Перельштейн) — первый цветной фильм киностудии
  — Высокая должность (режиссёр Б. Кимягаров)
 1957 — Огонёк в горах (режиссёр Б. Долинов)
 1957 — Сыну пора жениться (режиссёр Т. Сабиров)
  — Судьба поэта (режиссёр Б. Кимягаров) — «Золотой орёл», главная премия II Международного кинофестиваля стран Азии и Африки в Каире (1960), диплом 1-й степени Всесоюзного кинофестиваля в Минске (1960).
  — Лейли и Меджнун (фильм-балет)
  — Знамя кузнеца (режиссёр Б. Кимягаров)
  — Тишины не будет (режиссёр Б. Кимягаров)
 1963 — Дети Памира (режиссёр В. Мотыль) — диплом Международного кинофестиваля в Венеции (1963), приз Патриса Лумумбы за лучшую операторскую работу на III международном кинофестивале стран Азии и Африки в Джакарте; Республиканская Государственная премия им. А. Рудаки
  — Мирное время (режиссёр Б. Кимягаров)
 1966 — Смерть ростовщика (режиссёр Т. Сабиров) — диплом кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте (1968)
  — Хасан Арбакеш (режиссёр Б. Кимягаров)
  — Как велит сердце (режиссёр Б. Кимягаров)
  — Белый рояль (режиссёр М. Махмудов)
  — Сказание о Рустаме (режиссёр Б. Кимягаров)
  — Рустам и Сухраб (режиссёр Б. Кимягаров) — Первая премия Всесоюзного кинофестиваля в Тбилиси (1972); приз киножурнала «Советский Экран» режиссёру Б. Кимягарову; Государственная премия им. А. Рудаки.
 1972 — Тайна предков (режиссёр М. Арипов)
 1972 — Звезда в ночи (режиссёры А. Рахимов, И. Усов) — диплом за исполнение главной роли М. Вахидову на VI Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате (1973)
 1973 — Тайна забытой переправы (режиссёр Сухбат Хамидов) — участие на VII Всесоюзном кинофестивале в Баку (1974)
  — Белая дорога (режиссёр Гарник Аразян)
  — Кто был ни чем (режиссёр Т. Сабиров)
  — Тот станет всем (режиссёр Т. Сабиров)
  — Одной жизни мало (режиссёр Б. Кимягаров)
  — Семь похищенных женихов (режиссёр С. Хамидов)
  — Сказание о Сиявуше (режиссёр Б. Кимягаров) — призы за лучшую режиссуру и за лучшее изобразительное решение на всесоюзном кинофестивале в Риге (1977); диплом Международного кинофестиваля стран Азии — Африки и Латинской Америке в Ташкенте (1976).
 1977 --- Кто поедет в Трускавец (режиссёр В. Ахадов)
  — Женщина издалека (режиссёр Т. Сабиров) — диплом за исполнение мужской роли Х. Гадоеву на Всесоюзном кинофестивале (1980), главный приз Ленинабадского кинофестиваля «Дружба» (1979).
  — Человек меняет кожу (режиссёр Б. Кимягаров) — специальный приз жюри за лучшую режиссёрскую работу на VII Всесоюзном кинофестивале телевизионных фильмов в г. Баку.
  — Сегодня и всегда (режиссёр М. Касымова) — главный приз «За лучший драматический фильм» Международного кинофестиваля в Сан-Франциско (1979).
  — Юности первое утро (трёхсерийный телефильм, режиссёр Давлатназар Худоназаров)
  — Бросок (режиссёр А. Тураев) — приз погранвойск СССР на 15-м Всесоюзном кинофестивале в Таллине (1982).
  — В талом снеге звон ручья — специальный приз «Память» на 16-м Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде (1983).
  — Заложник (режиссёр Ю. Юсупов) — диплом кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки (Ташкент, 1984)
  — Семейные тайны (режиссёр В. Ахадов) — приз за лучшую режиссуру на смотре — конкурсе молодых кинематографистов в Кишинёве (1984); приз «Золотой дукат» на Международном кино деле ФРГ (1984).
  — Приключения маленького Мука (режиссёр Е. Кимягарова) — приз за лучший фильм детской тематики на кинофестивале «Зори Алатау» в Киргизии (1984).
  — И ещё одна ночь Шахерезады (режиссёр Т. Сабиров) — первый в истории таджикского кино широкоформатный стереофонический фильм. Приз «Золотой меч» на международном кинофестивале в Дамаске (1985), приз и диплом за лучшую режиссуру, за лучшее художественное воплощение темы, за лучшее исполнение женской роли актриса Л. Белогуровой и за лучшей мужской роли актёру Аль — Хададу на Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе (1985). Первый приз творческому коллективу фильма и приз за лучшее исполнение мужской роли на кинофестивале в городе Душанбе (1985).
  — Как кот с мышами воевал
  — Спички не тронь (документальный)
  — Новые сказки Шахерезады (режиссёр Т. Сабиров) — приз и диплом на Международном кинофестивале стран Азии и Африки в Ташкенте (1986), приз и диплом Всесоюзного кинофестиваля детского кино в Москве (1986)
  — Последняя ночь Шахерезады (режиссёр Т. Сабиров) — специальный приз на Всесоюзном кинофестивале детских фильмов в г. Рига (1988).
  — Миражи любви (режиссёр Толомуш Океев), совместно с Сирией и «Казахфильмом» — приз «Золотая сабля» Международного кинофестиваля в Дамаске (1987).
  — Случай в аэропорту (режиссёр Ю. Юсупов)
  — Смерч (режиссёр Б. Садыков) — специальный приз 42—го Международного кинофестиваля «Бастау».
  — Боль любви (режиссёр А. Тураев)
  — Братан (режиссёр Б. Худойназаров)

Награды 
 Орден Дружбы народов (7 января 1980 года) — за заслуги в развитии советского киноискусства.

Известные персоналии 
 См. :Категория:Персоналии:Таджикфильм

См. также 
 Кинематограф Таджикистана

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт киностудии «Таджикфильм»

Таджикфильм
Мультипликационные студии
Культура Душанбе